Seenland-Bahn bezeichnet:
 die Bahnstrecke Gunzenhausen–Pleinfeld in Bayern
 die zeitweise touristische Nutzung der Bahnstrecke Lübbenau–Kamenz in Sachsen und Brandenburg